Katzkeim ist der deutsche Name dreier ehemals ostpreußischer Orte im Gebiet der heutigen Oblast Kaliningrad in Russland:
 Alt Katzkeim, Kreis Fischhausen/Samland, russisch: Tolbuchino, untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk 
 Neu Katzkeim, Kreis Fischhausen/Samland, russisch: Barkassowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk
 Katzkeim (Försterei), Kreis Fischhausen/Samland, russisch: Storoschewoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk